ТРК «ВИККА» — Видео-Информационный Коммерческий КАнал украинский региональный приватный телеканал, (лицензия на теле-радиотрансляцию серия НР № 1742 от 22 июля 2004 года) осуществляет вещание в Черкассах и частично в Черкасской области.

О телеканале 
Самая первая приватная ТРК в области. Впервые телекомпания «ВИККА» официально вышла в эфир 9 сентября 1991 года, хотя в тестовом режиме телеканал начал работать ещё в июне 1991 года. Редакция и импровизированная студия телеканала размещались в областном радиотрансляционном передаточном центре (ОРТПЦ), известному среди черкащан как «телебашня», в небольшом помещении, перестроенном из подсобных комнат. Транслировались художественные фильмы, программы музыкальных поздравлений и первый в Черкасской области ежедневный выпуск теленовостей «Вечерняя студия». Первыми сотрудниками, которые стояли у истоков телеканала «ВИККА» были директора Валерий Питомец, Валентин Селезень, Олег Малков. Телевизионные программы создавали Николай Назарчук, Валерий Воротник, Марина Стогниенко, Борис Скуцкий, Максим Соколов, Алексей Павленко, Ольга Пахарь, Михаил Будяк, Александр Тертичный, Анна Панова. Главным редактором была Татьяна Шадрина и её дочь Леся Нарбут, а также Елена Газизова. Первые годы телекомпания работала на бытовом оборудовании и коллективном энтузиазме. Для финансового обеспечения работало рекламное агентство «Агнир», руководитель Валентин Селезень, которое занималось публикацией частных объявлений в эфире, музыкальных поздравлений, занималось съемками мероприятий на видео по заявкам частных лиц, трансляцией религиозных программ. Монтаж велся на бытовых видеомагнитофонах и был узнаваем благодаря диктору Надежде Горбаченко и Наталье Реве. Со временем канал начал выпускать все больше программ собственного производства, которые на сегодня занимают четверть эфира. Остальной эфирный час заполняется контентом украинского телеканала «2+2». Также владела первым спутниковым профессиональным приемником, который помогал быть в курсе оперативных международных новостей и информировать население с объективной стороны. Была альтернативой государственной телекомпании «Рось» и более оперативно освещала важнейшие события Черкасской области и в мире.

Программы 
Телеканал «ВИККА» создает около 5 часов собственного телевизионного контента круглосуточно:
 ежедневные информационно выпуски, которые выходят четыре раза в сутки (в рамках «ВІККА-НОВИНИ» в течение недели выходит специальный репортаж, цикл тематических журналистских материалов, актуальный комментарий от гостя новостийной студии, прессанонс, спортивные новости;
 прямые эфиры («Контакт», «Відкритий діалог»);
 аналитические программы («Черкаська панорама», «Тема дня»);
 познавательные программы («Село і люди», «Подорож у світ SPA», «Щоденник здоров’я», «Країнка- Цікавинка»);
 развлекательные программы («Стильне життя», «Народна трибуна», «СмачнОГО», «Невигадані історії», «Дитяча трибуна»;
 социальная программа «Подаруй життя»

Награды 
Программы ТРК «ВИККА» не единожды побеждали в различных номинациях ежегодных творческих конкурсов редакций печатных, электронных, телевизионных СМИ и журналистов области («Громадянське суспільство», «Родина», «Черкащина туристична», «Горизонти економіки», «Моя земля» и т. д.). Телеканал награждён дипломом XVI Украинского открытого фестиваля детского, молодёжного кино, телевидения, радио и фото в номинации «Развлекательные программы» и является лауреатом IX Международного конкурса телерадиопрограмм и фильмов по правовой тематике

Сотрудники 
Большинство сотрудников, журналистов, операторов, стоявших у истоков развития телекомпании ныне работают в крупных телекомпаниях Киева: 1+1, Интер и др.

2019 год. «ВІККА-НОВИНИ»: Шеф-редактор Ирина Малюкова. Операторы: Сергей Косенко, Николас Дубинский. Журналисты: Виктория Хамаза, Ирина Заика, Аня Савич, Елена Фесенко, Юлия Донец. Монтаж: Михаил Майборода. Ведущие: Татьяна Пономарь, Елена Шаповал, Анастасия Ковалёва, Ольга Сагун.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Региональные телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 1991 году
Телеканалы на украинском языке